Годао 219 (Национальное шоссе 219, G219, 219国道) — национальная дорога в Китае.  

Отправной точкой шоссе является посёлок Хемуханас, расположенный в уезде Буркин  Алтайского края Синьцзян-Уйгурского автономного района и конечной – город Дунсин, расположенный в южной части Гуанси-Чжуанского автономного района. Юго-западный участок от Каргалык/Ечэн (Синьцзян-Уйгурский автономный район) до Лхасы (Тибет) исторически называется Западно-Тибетской дорогой. Трасса имеет северо-западное – юго-восточное  направление и в районе населённого пункта Тяньшуйхай (кит. "Море сладкой воды") пролегает по территории Аксайчин, ставшей причиной Индо-китайской войны 1962 года. В районе Рутога проходит рядом с озером Бангонг-Цо, в районе населённого пункта Барга проходит между горой Кайлас и озером Манасаровар.

Участок от уезда Гамба в Тибете до уезда Гуншань в Юньнани – это полностью новый участок. После завершения строительства Национальное шоссе 219 станет самой длинной в Китае и единственной национальной автомагистралью с общей протяжённостью 10 065 километров.

Пунктуация

См. также 
 Международная азиатская сеть

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая